Округ Белосток () — территориально-административная единица нацистской Германии, созданная в 1941 году на территории оккупированной в ходе Второй мировой войны Белорусской ССР. Округ был расположен к юго-востоку от провинции Восточная Пруссия и включал территорию Белостокской области. Находился до 1945 года под немецким гражданским управлением, однако формально не был включён в состав Германской империи. После окончания войны территория региона была разделена между Польшей и Белорусской ССР. Площадь округа составляла 31 426 км².

История 
Территории Белостокской области являлись в 1941 году частью Белорусской ССР, входившей в СССР. Эти территории были присоединены к БССР по итогам польского похода РККА 1939 года, как часть западной Белоруссии.

Нацистская Германия планировала включить эти земли в свой состав, опираясь на исторические претензии Пруссии, вытекающие из условий, установленных договорами между Пруссией, Россией и Австрийской империей согласно третьему разделу Польши, которая передала Белосток Пруссии. С 1795 по 1806 г. данная территория входила в состав Новой Восточной Пруссии.

После нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года эти пограничные территории одними из первых были захвачены германским вермахтом. Специальный Белостокский округ был создан 22 июля 1941 г. в связи с образованием на Белосточчине немецкой гражданской администрации. Она заменила военные оккупационные власти, действовавшие на этой территории с момента захвата. Во главе администрации стояли гауляйтеры в окружении эсэсовцев Восточной Пруссии.

После начала операции «Барбаросса» в округе Белосток было истреблено 379 человек, а также уничтожено 30 деревень и сожжено 640 домов и 1385 промышленных зданий с целью устрашения

Первый указ по реализации планов гражданской администрации в этих вновь оккупированных восточных территориях был выпущен 17 июля 1941 года. Границы этой области лежали к юго-востоку от выступа Восточной Пруссии недалеко от (треугольника Сувалки), следуя мимо реки Неман и городов Западной Белоруссии за (исключением Гродно), в том числе и Пружанского района, но также и Буга, расположенных к западу от Брестского района, а затем проходящих мимо границ Генерал-губернаторства и Восточной Пруссии.

С момента создания округа в июле 1941 года велась усиленная германизация населения. 1 августа 1941 года территория округа была выведена из под управления немецкой армией и перешла гражданской администрации, главой гражданской администрации стал обер-президент Восточной Пруссии.

После начала операции «Багратион» в конце июня 1944 года фронт быстро отодвигался к восточным границам Рейха, и уже 16 июля того же года войска 2-го Белорусского фронта вступили на территорию Белостокского округа и фактически первыми достигли границ Германии.

Полностью бывшая территория округа была освобождена к августу 1944 года. В результате военной операции округ фактически прекратил существование.

Административная структура 

Специальный Белостокский округ был разделён на восемь окружных административных единиц, называемых «районами военного управления» (, ):

 Белостокский (окружной комиссариат Николаус);
 Бельск-Подляский (окружной комиссариат Тубенталь);
 Граевский (окружной комиссариат Пяхор, затем Книспель);
 Гродненский (окружной комиссариат Плёц);
 Ломжинский (окружной комиссариат Гребен);
 Сокольский (окружной комиссариат Зайлер);
 Волковыскский (окружной комиссариат Пфайфер);
 город Белосток (окружной комиссариат Белосток).

1 августа 1941 г. Эрих Кох был назначен «гражданским комиссаром» (), а затем являлся главой гражданской администрации () округа Белосток до 27 июля 1944 года. В этот период он был гауляйтером Восточной Пруссии и рейхскомиссаром Украины. На практике его функции выполнял его постоянный заместитель; с 15 августа 1941 до 31 января 1942 это был руководитель отделения НСДАП в Кёнигсберге Вальдемар Магуния, c 1 февраля 1942 до 27 июля 1944 — Фридрихом де Брихом, также являвшийся ландратом, (главой района; () в Тильзите.

Однако округ Белосток не был непосредственно включён в Восточную Пруссию, хотя, вероятно, должен был стать её частью в будущем. 16 июля 1941 г. Гитлер на тайной конференции с участием Герингa, Кейтеля, Ламмерса и Альфреда Розенберга пообещал включить данный округ в состав Германии. Единственным реальным отличием была граница между ними. Чтобы пересечь её, необходимо было получить соответствующее разрешение. Границы таможенного контроля были сняты в ноябре 1941 года.

Демография 
В момент образования округ Белосток имел население в 1 383 000 жителей. По одной из оценок, из них 830 000 были поляками, 300 000 — белорусами, 200 000 — украинцами, 50 000 — евреями и 3000 — немцами. Соотношение численности польского и восточнославянского населения является спорным вопросом, немалое количество людей идентифицировавших себя как поляки, в быту говорили на белорусских или североукраинских диалектах (в основном в восточной половине округа). В конфессиональном плане население округа делилось на римо-католиков, православных, иудеев и протестантов.

Погром в Едвабне 
В период между захватом области вермахтом и образованием гражданской администрации в местечке Едвабне Белостокской области БССР местные жители-поляки совершили массовое убийство своих соседей-евреев (погром в Едвабне). В ходе погрома было убито, по разным оценкам, от 340—350 до 1600 человек, часть из них сожжена заживо. Дальнейшие расследования, предпринятые в Польше, показали, что Едвабне не было единичным случаем. В 2001 году президент Польши Александр Квасьневский официально принёс извинение еврейскому народу за это преступление.

Примечания

Литература 
 Вестник ИНП, № 35-36 (12/2003-1/2004) — 
 Gnatowski М. «Белостокская группировка партизанских отрядов». Белосток, 1994.

Ссылки 

Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1944 году
Административно-территориальные образования нацистской Германии
Административные единицы нацистской Германии на территории Польши
Административные единицы нацистской Германии на территории Белоруссии
История Белостока